ou  est une famille d'amphibiens fossiles de l'ordre des Temnospondyli. C'étaient des animaux de taille moyenne qui ont prospéré à la fin du Pennsylvanien et au début du Permien dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord et l'Europe. Même s'il s'agissait d'amphibiens, ils semblent avoir été bien adaptés à la vie sur terre, avec des membres bien développés, des vertèbres solides, et une rangée de plaques dermiques qui tout à la fois protégeait l'animal et renforçait la colonne vertébrale.

Un genre bien connu est Cacops, un genre d'animal trapu ayant vécu à la fin du début du Permien (à l'Artinskien) dans le Groupe de Clear Fork au Texas. Il avait une tête relativement énorme et une rangée de plaques de blindage sur le dos. Dans un genre similaire mais légèrement plus grand et plus spécialisé, Platyhystrix, dont les restes fossiles ont été trouvés dans le Groupe Cutler en Utah, Colorado et au Nouveau-Mexique, l'armure se présentant sous la forme d'une crête ou d'une voile.

Tous les Dissorophidés n'étaient pas de grands animaux au corps trapu avec de grosses têtes. Le genre Fayella, ayant vécu à la fin de l'Artinskien dans l'Oklahoma, était de construction légère avec de longs membres, s'appuyant de toute évidence sur la vitesse plutôt que sur le blindage comme moyen de défense contre les prédateurs.

Il y a également un certain nombre de formes apparentées qui semblent avoir été plus aquatiques. Celles-ci sont connues pour avoir vécu à la fin du Permien en Russie et au Trias inférieur au Gondwana.

On a suggéré que les Dissorophidae peuvent avoir été proches des ancêtres des grenouilles, via des formes intermédiaires, comme Doleserpeton.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Galerie

Liens externes

Notes et références

Notes

références 

Famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1902